Żurakowski – polskie nazwisko.

 Osoby o nazwisku Żurakowski
 Antoni Jan Żurakowski (1889-1974) – pułkownik, działacz społeczny
 Bogusław Żurakowski (ur. 1939) – poeta, profesor UJ
 Bronisław Żurakowski (1911-2009) – konstruktor lotniczy, pilot doświadczalny
 Irodion (Żurakowski) (zm. 1735) – biskup prawosławny pochodzenia ukraińskiego
 Janusz Żurakowski (1914-2004) – pilot, podpułkownik 
 Romuald Żurakowski (1885-?) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław Żurakowski (1886–1940) – prawnik, samorządowiec, oficer Wojska Polskiego, burmistrz miast w II RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Żurakowski, podpułkownik Wojska Polskiego, pracownik Instytutu Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
 Zofia Żurakowska (1897-1931) – pisarka, autorka książek dla młodzieży